ISQ est un sigle qui peut désigner :
 Institut de la statistique du Québec, l'institut national de la statistique québécois ;
 , un ensemble de quantités et les équations qui les relient décrivant la physique et la nature, tel qu'il est utilisé dans la science moderne, officialisé par l'Organisation internationale de normalisation.